Ви Ха Джун (; род. 5 августа 1991, Вандо, Республика Корея) — южнокорейский актёр и модель. Наиболее известен своими ролями в фильмах «Психиатрическая больница Конджиам» (2018) и «Полночь» (2021), а также в телесериалах «Красивая нуна, что покупает мне еду» (2018), «Романтическое приложение» (2019), «Снова 18» (2020) и «Игра в кальмара» (2021), последний из которых принёс ему международную известность.

Фильмография

Кино 

Король правитель вечности

Телесериалы

Веб-сериалы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Родившиеся 5 августа
Родившиеся в 1991 году
Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры Республики Корея
Актёры XXI века